Альпи́йский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Альпийский переулок — улица в Волгограде.
 Альпийский переулок — улица в городе Воронеже.
 В Калининграде:
 1-й Альпийский переулок.
 2-й Альпийский переулок.
 Альпийский переулок — улица в Нальчике.
 Альпийский переулок — улица в Новосибирске.
 Альпийский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Альпийский переулок — улица в городе Уфе.

Украина 
 Альпийский переулок — улица в Днепре.

См. также 
 Альпийская улица